Domanín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Domanín (okres Hodonín)
 Domanín (okres Jindřichův Hradec)